Săpunari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Săpunari (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Săpunari (Călărași), Dorf im Kreis Călărași